Roques (Alta Garona)
 Roques (Gers)
 5643 Roques
 Arquipélago de Los Roques